Maple – program komputerowy
 Maple – chińska marka samochodów

Miasta w USA:
 Maple – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Maple (ang. Maple Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Maple (ang. Maple Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Maple (ang. Maple Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Maple (ang. Maple Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Maple (ang. Maple Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Maple (ang. Maple Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Maple (ang. Town of Maple) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

Zobacz też:
 MapleStory – gra komputerowa